Jacinto Alberto Espinoza Castillo (Bahía de Caráquez, 24 de novembro de 1969) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como goleiro. Ficou conhecido por suas duas passagens na LDU de Quito.

Carreira em clubes
Chinto iniciou a sua carreira em 1987, no Eugenio Espejo, e um ano depois transferiu-se para o Filanbanco, onde disputou 36 partidas.

Depois de passar por Valdez e Emelec, teve sua única experiência fora do Equador, representando o Alianza Lima do Peru, em 1993. A passagem de Espinoza no país vizinho durou apenas um ano, tendo o goleiro jogado quinze partidas. Também em 1993, retorna ao Equador para jogar no Delfín, antes de regressar ao Emelec no ano seguinte. Foram 77 partidas nos Electricos antes de ser contratado pela LDU de Quito em 1997. Até 2000, Espinoza participou de 152 partidas.

Entre 2001 e 2002, passou por ESPOLI e Manta, com razoável destaque, antes de voltar à LDU, onde permaneceria até 2006 e jogaria em 123 oportunidades. Depois de passagem pelo Macará entre 2006 e 2007, Chinto teve ainda aparições discretas nas equipes do Deportivo Azogues, ESPOLI (segunda vez) e UT Cotopaxi. A última equipe do goleiro foi o León Carr, em 2011. Desde então, Espinoza encontra-se sem clube.

Seleção
Pela Seleção Equatoriana de Futebol, Espinoza jogou 38 partidas entre 1992 e 2004. Sua estreia foi contra a Guatemala, em junho de 1992.

Participou de três edições da Copa América (1993, 1995 e 2004). Era nome certo entre os convocados para a Copa de 2002, a primeira disputada pelo Equador, mas o técnico Hernán Darío Gómez preteriu Espinoza da lista final - José Francisco Cevallos, Oswaldo Ibarra e Daniel Viteri foram os três goleiros convocados.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Goleiros do Equador
Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Delfín Sporting Club
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club Deportivo Espoli
Futebolistas do Manta Fútbol Club
Futebolistas do Club Deportivo Macará
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 1995
Jogadores da Copa América de 2004